Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1964 i Tokyo.

</div>

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1964

1964
Olympiska sommarspelen 1964